Лантана сводчатая () — растение семейства Вербеновые, вид рода Лантана. Растение распространено в Колумбии, Венесуэле, Центральной Америке, Мексике, на Больших Антильских и Багамских островах. Оно также интродуцировано во многие другие тропические и субтропические регионы планеты. В некоторых местах стало сорняком.

В литературе на русском языке встречаются и другие названия этого вида: лантана камара, лантана шиповатая.

Биологическое описание 
Вечнозелёный кустарник высотой 1—1,5 м с прямостоячими ветвистыми стеблями. Листья жёсткие серо-зелёные, длиной до 5 см, содержат эфирные масла. Они имеют супротивное расположение, яйцевидную форму, заострение на концах, пильчатые края и мелкое опушение вдоль жилок.

Цветки мелкие многочисленные, собраны в щитковые соцветия на длинном цветоносе. Они могут быть белого, жёлтого, красного, розового, оранжевого, фиолетового и других цветов. Их окраска меняется в зависимости от степени созревания. Опыляются преимущественно бабочками, также нектаром лантаны сводчатой могут питаться разнообразные пчелы.

Примечания

Ссылки 
 USDA Forest service brochure
 Lantana camara at Florida Exotic Pest Plant Council
 Lantana threat in India
 Lantana factsheet
 Lantana identification guide
 Lantana camara at Dave’s garden grower’s guide

Вербеновые
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Комнатные растения
Декоративные садовые растения